Le temple Kaiyuan () est le nom donné à différents temples bouddhistes éparpillés dans l'ensemble de la Chine.

 Temple Kaiyuan, de Quanzhou, dans la province du Fujian, Chine continentale ;
 , de Fuzhou, Fujian, Chine continentale
 Temple Kaiyuan de Chaozhou, dans la province du Guangdong, Chine continentale ;
 Temple Kaiyuan, de Dingzhou, Hebei, Chine continentale
 , de Xingtai, Hebei, Chine continentale
 , de Zhengding, Hebei, Chine continentale
 , de Tainan, Taïwan
 , de Changhua, Taïwan

Il existe également un temple taoïste portant le nom () à Jingzhou, dans la province du Hubei.

 Temple Kaiyuan, de Jingzhou, dans la province du Hubei, Chine continentale.